CAF se poate referi la:

Confederation of African Football, forul suprem de fotbal din Africa
Canadian Armed Forces, forțele armate canadiene
Core Audio Format, un format de fișiere audio dezvoltat de Apple pentru a elimina limitările AIFF sau WAVE
Republica Centrafricană (codul ISO 3166-1 al țării)
Federația Centralafricană, o federație dintre Rhodesia și Nyasaland între 1953 și 1963
, o federație din țările Americii Centră între 1823 și 1838
Fluorură de calciu (CaF2), o substanță chimică
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles,  un producător basc de material rulant